Plusieurs membres de la famille royale de Grèce ont porté le prénom Paul (Pávlos) :
 Paul  de Grèce (1901-1964), roi des Hellènes ;
 Paul de Grèce (1967), diadoque de Grèce

Homonymie dynastique